Baiyun steht für

 den Stadtbezirk  Baiyun () der Stadt Guangzhou in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Baiyun
 den Stadtbezirk  Baiyun () der Stadt Guiyang in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Baiyun (Guiyang)
 den Minendistrikt Baiyun (), auch Minendistrikt Bayan Obo (), in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 die Großgemeinde Baiyun () der Stadt Linxiang in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Baiyun (Linxiang)
 die Großgemeinde Baiyun () im Stadtbezirk Pingba in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Baiyun (Pingba)
 die Großgemeinde Baiyun () des Kreises Zitong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Baiyun (Zitong)
 die Gemeinde Baiyun () der Stadt Chishui in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Baiyun (Chishui)
 die Gemeinde Baiyun () des Kreises Nenjiang in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Baiyun (Nenjiang)
 die Gemeinde Baiyun () des Autonomen Kreises Pingbian der Miao in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Baiyun (Pingbian)
 die Gemeinde Baiyun () des Kreises Pujiang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Baiyun (Pujiang)
 die Gemeinde Baiyun () des Autonomen Kreises Rongshui der Miao im Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Baiyun (Rongshui)
 die Gemeinde Baiyun () des Kreises Shimen in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Baiyun (Shimen)
 die Gemeinde Baiyun () des Kreises Shunping in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Baiyun (Shunping)
 die Gemeinde Baiyun () des Kreises Wulong in der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Baiyun (Wulong)
 die Gemeinde Baiyun () des Kreises Yongtai in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Baiyun (Yongtai)
 das Straßenviertel Baiyun () der Stadt Dongyang in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Baiyun (Dongyang)
 das Straßenviertel Baiyun () im Stadtbezirk Liandu in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Baiyun (Liandu)
 das Straßenviertel Baiyun () im Stadtbezirk Jiaojiang in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Baiyun (Jiaojiang)
 das Straßenviertel Baiyun () im Stadtbezirk Kecheng in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Baiyun (Kecheng)
 das Straßenviertel Baiyun () im Stadtbezirk Liangyuan in der chinesischen Provinz Henan, siehe Baiyun (Liangyuan)
 das Straßenviertel Baiyun () im Stadtbezirk Xigang in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Baiyun (Xigang)
 das Straßenviertel Baiyun () im Stadtbezirk Haishu in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Baiyun (Haishu)
 das Straßenviertel Baiyun () im Stadtbezirk Yuexiu in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Baiyun (Yuexiu)
 das Dorf Baiyun () in der Großgemeinde Mingyue in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Baiyun (Mingyue)

geografische Objekte:
 den Baiyun Hu (), einen See in Shandong, China
 der Baiyun Shan (), einen Berg in Guangzhou, China
 den Guangzhou Baiyun International Airport (), ein Flughafen in Guangzhou, China

Sonstiges:

 das Werk "Baiyun oder die Freundschaftsgesellschaft", ein Roman des Schweizer Autors Adolf Muschg, 1980
 den Markennamen Baiyun () des ehemaligen chinesischen Fahrzeugherstellers Guangdong Yunshan Automobile

Siehe auch:

 das Riesenpandaweibchen Baiyun () in San Diego Zoo